Alcácer — pequena vila fortificada, por vezes confundida com alcáçova

Portugal 
Alcácer do Sal — cidade do distrito de Setúbal

Municípios de Espanha 
Alcàsser — da província de Valência
Alcázar de San Juan — da província de Cidade Real
Alcázar del Rey — da província de Cuenca

Cidades de Marrocos 
Alcácer-Ceguer
Alcácer Quibir
Batalha de Alcácer-Quibir — travada a 4 de Agosto de 1578

Ver também 
 Alcáçova

Desambiguações de topônimos